Ferdinand Adolf Kehrer – ginecologo tedesco
 Franz Kehrer – scultore italiano
 Thilo Kehrer – calciatore tedesco